Un condiloma (del griego nudo) se refiere a una infección de los genitales y existen dos tipos: el condiloma acuminata o verruga genital y el condiloma lata, asociado con la sífilis secundaria.

Condiloma acuminata

La típica cresta de gallo presenta períodos de incubación prolongados y variables; conocido generalmente como condiloma o verrugas genitales, es causado por el virus del papiloma humano (VPH), se transmite a través de sexo vaginal, anal u oral. Hay cuatro tipos de verrugas genitales:

condiloma acuminado, que toma la forma parecida a una "coliflor";
verrugas papulares de 1-4 mm, suaves, generalmente de color de la piel;
verrugas queratósicas (dura, callosa), con una cubierta gruesa que semeja a las verrugas comunes;
verrugas planas que pueden ser pápulas (bolitas, granitos), de centro plano.

Todos estos tipos de verrugas puede aparecer en el pene, en la vagina, en la vulva, en la uretra, en el cuello del útero o en la región anal, lugares del cuerpo que tienen un medio húmedo favorable para su crecimiento y reproducción.

Cuadro clínico
Las principales molestias son ardor y comezón. Su tamaño puede aumentar, obstruyendo pene, vagina y ano. Debido a que son producidas por un virus, no existe tratamiento efectivo, ya que las verrugas reaparecen frecuentemente después del tratamiento, por lo que es necesario mantener control médico. Cuando las verrugas han crecido mucho, se necesitan tratamientos quirúrgicos.

Referencias
Consultado 2008-08-17

Tumores genitourinarios